Mai jos sunt enumerate 91 de stele individuale în dependență de magnitudinea aparentă a lor în spectru vizibil observat de pe  Pământ. În această listă nu sunt  incluse stele strălucitoare de pe cer care pot fi văzute cu ochiul liber, deoarece sistemele de stele binare sau multiple care se observă pe cer ca o singură stea apar în această listă ca stele individuale, magnitudinea lor aparentă fiind mai mică ca a sistemului propriu-zis. De exemplu, sistemul binar Rigil Kentaurus are o magnitudine aparentă de -0,27, în timp ce cea mai strălucitoare stea din el, Alpha Centauri A, este enumerată mai jos cu o magnitudine de -0,01. Ca urmare, Alpha Centauri este a treia cea mai stălucitoare stea de pe cerul liber, în timp ce cel mai stălucitor component al său Alpha Centauri A este a patra stea individuală după strălucire. Strălucirea stelelor în acest tabel este limitată până la o magnitudine de +2,50, mai ales că numărul stelelor cu o stălucire mare crește o dată cu creșterea mărimii.

 Unele stele, ca Betelgeuse și Antares sunt stele variabile, care-și schimbă magnitudinea în fiecare zi, lună sau an. (În Tabel, aceste stele sunt indicate cu var.)

Vezi și 

 Cerul înstelat
 Lista constelațiilor
 Lista stelelor

Referințe

Legături externe 
  Cele mai strălucitoare 150 de stele în catalogul Hipparcos
  Gazeta galacică 
  26 cele mai strălucitoare stele văzute de pe Pământ 
  Stele strălucitoare care merită amintite
  Care este cea mai strălucitoare stea din Calea Lactee
  Despre LBV 1806-20, probabil cea mai strălucitoare stea
  Lista stelelor de pe situl Societății regale astronomice din Noua Zeelandă 
  Magnitudine
  Despre magnitudinea stelelor

Strălucire
Liste cu superlative astronomie